ABR pode se referir a:

 Associação Brasileira de Rugby
 Average Bit Rate

Desambiguações de siglas